Герман Фогель:
 Фогель, Герман (1854—1921) — немецкий художник, иллюстратор.
 Фогель, Герман (1856—1918) — французский иллюстратор.
 Фогель, Герман Вильгельм (1834—1898) — немецкий физик, химик и фотограф.
 Фогель, Герман Карл (1841—1907) — немецкий астроном.